Thormaehlen bzw. Thormählen ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Thormählen (1892–1984), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)
 Alice Thormählen (1928–2020), deutsche Unternehmerin und Stifterin 
 Bernhild Thormaehlen (1944–2011), deutsche Ballerina und Tanzpädagogin
 Edmund Thormählen (1865–1946), schwedischer Segler
 Emil Thormählen (1859–1941), deutscher Architekt und Kunstprofessor
 Harm Thormählen (* 1946), deutscher Pferdezüchter
 Karsten Thormaehlen (* 1965), deutscher Fotograf und Kreativdirektor
 Klaus Thormaehlen (1892–1981), Erfinder der Mulchmähsichel und Winzer
 Ludwig Thormaehlen (1889–1956), deutscher Bildhauer und Kunsthistoriker
 Torsten Thormählen (* 1963), deutscher Politiker (parteilos)